Ричард Рал (Сайфер)  — один из ключевых персонажей произведений Терри Гудкайнда из циклов «Меч Истины» и «Дети Д’Хары». Ричард — молодой человек с тёмными волосами, серыми глазами и мощными мускулами. Он первый за три тысячи лет боевой чародей, а также первый волшебник со времен Великой войны, обладающий от рождения и магией Ущерба, и магией Приращения.

Биография 
Ричард был лесным проводником в Оленьем Лесу, в Вестландии. С детства он обладал всеми данными Искателя. Однажды он встречает девушку, которую преследует квод, и спасает её. Девушка, которую зовут Кэлен Амнелл, оказалась Матерью-Исповедницей из загадочных для Ричарда Срединных Земель. Она ищет Великого Волшебника, Зеддикуса З’ула Зорандера, чтобы тот назвал Искателя Истины, который сможет победить Даркена Рала.

Зедд называет Искателем Ричарда и вручает ему Меч Истины — могущественное оружие, которое раскрывает свою полную силу в руках Искателя.

Победив Даркена Рала, Ричард становится правителем Д’Хары, так как оказывается, что Даркен Рал — его отец.

Ричард и его возлюбленная, Мать-Исповедница Кэлен Амнелл, собираются пожениться после победы над Даркеном Ралом, но, этому мешает пробуждение его волшебных способностей. По счастью, жизнь — ибо магический дар без контроля убивает волшебника — Рала спасают Сёстры Света, сумевшие при помощи Кэлен уговорить его отправится обучаться во Дворец Пророков. Однако, в ходе пребывания там, Ричард оказывается втянут в интриги Сестёр Тьмы и одновременно — аббатисы Сестёр Света, Аннелины Алдуррен. В результате, Ричард раскрывает действующих во Дворце сестёр Тьмы и их верхушка бежит из Танимуры в Новый мир. В то же время, чтобы помешать их хозяину, Владетелю Подземного мира вырваться из мира мертвых, Ричард разрушает барьер, разделявший миры три тысячелетия. Этим он навлекает новую угрозу на Новый мир — защитив его от Владетеля, он впускает на просторы Нового мира войска Имперского Ордена.

На протяжении всех книг, кроме первой, Ричард Рал возглавляет борьбу Нового мира в лице Д`Харианской Империи против Древнего мира, находящегося во власти Имперского Ордена. Начиная со «Второго правило волшебника» Орден ведёт вторжение в Новый мир, и Ричард Рал вынужден принять бразды правления доставшейся ему в наследство страной, дабы отбросить противника назад. Однако же, как выясняется позже, Древний мир значительно превосходит Новый в размерах, а следовательно — в ресурсах для ведения военных действий. Легионы императора Джеганя — главного антагониста всех книг со второй по одиннадцатую — движутся на север с целью захвата Срединных Земель и Д`Хары.

В сложившейся ситуации, новый владыка Д`Хары начинает сплачивать Новый мир в борьбе с общим врагом. Ричард Рал распускает союз Срединных Земель и ставит ультиматум: либо страны, входившие в союз, присоединяются к Д`Харе, лишаясь при этом автономности, либо же становятся врагами Д`Хары в независимости от того, присоединятся ли страны к Ордену или же останутся в стороне. Постепенно, некоторые страны принимают условия и становятся на сторону Д`Харианской Империи, в то время как другие — одна за одной — разграбляются Орденом, не в силах противостоять миллионным полчищам Джеганя.

Попутно с ведением боевых действий силами армий, Джегань старается разбить Империю при помощи магических уловок — так, он достаёт из сокрытого Храма Ветров магическую книгу, которая позволяет ему наслать чуму на врагов. Ричард Рал останавливает чуму, проникнув в Храм Ветров, откуда с большим трудом возвращается и едва не умирает. Однако, Кэлен спасает своего жениха и они играют свадьбу в Племени Тины, дикарской общине. Там они встречают пропавшего Зедда, которого на самом деле захватили в плен Аннелина Алдуррен и Натан Рал, сымитировав свою смерть и покинув Дворец Пророков. Вскоре после свадьбы выясняется, что Кэлен по неосторожности выпустила в мир живых шимов — древних созданий, вытягивающих из мира живых магию, от которой в мире цикла «Меч Истины» зависит многое. Ричарду удаётся остановить и эту напасть, разгадав, что произошло с хозяином шимов, Йозефом Андером, волшебником, сумевшим их обуздать и подчинить. Отдав душу Андера шимам, магистр Рал восстанавливает равновесие в магии, а Кэлен, подвергшуюся нападению людей властей Андерита, он увозит на родину, в Вестландию, где она выздоравливает. Ричард Рал, после событий в Андерите, разочаровался в борьбе и отказался управлять Д`Харианской Империей.

Однако, в его убежище в горах прибывает бывшая сестра Тьмы Никки, обучавшая Ричарда во Дворце Пророков. Искренне уверенная в мудрости и благих намерениях Ордена, она желает показать Ричарду, с чем он борется и что эта борьба абсолютно бессмысленна. Силой уведя Ричарда в Древний мир, в его столицу, Алтур`Ранг, она заставляет его жить как обычного человека. В ходе их «обычной» жизни, Ричард оказывается скульптором на службе у Ордена, создавая статуи для Императорского Дворца. Духовный лидер Братства Ордена, брат Нарев, и его приспешник Нил, велят Ричарду изготовить статую, которая будет венчать вход во Дворец и будет главной в скульптурном ансамбле фасада дворца. Ричард приобретает мрамор и начинает ваять — но не то, что велел ему Орден, ибо философия Ордена состоит в ничтожности человека, и в его обязанности жертвовать всем и собой во имя общего блага. Именно из-за этих убеждений Древний мир погряз в нищете, так как бюрократия в нём, основная на философии Братства Ордена, достигла абсурда. Ричард ваяет статую, возвеличивающую человека как личность, показывающую, что жизнь каждого человека принадлежит лишь ему самому. Эту статую, запакованную в брезент, устанавливают на место у входа во Дворец Императора и оставляют до утра — утром должно будет состояться освящение Дворца и посвящение его Создателю. Однако, Никки, желая её увидеть, вместе с друзьями Ричарда срывает покров с изваяния, которое пробуждает в ней понимание. Сестра Тьмы осознаёт абсурдность идей Ордена, и всё то зло, которой он неосознанно творит.

В это же время в Новом мире идёт ожесточённая война, армия Джеганя, достигшая численностью полутора миллионов, движется на Эйдиндрил, столицу Срединных Земель. К этому моменту командование армией взяла на себя Кэлен Амнелл. После почти двух лет боевых действий на юге Срединных Земель, она оставляет армию, и с Морд-Сит Карой отправляется на поиски Ричарда. К моменту её прибытия в Алтур`Ранг народ стекается к статуе, у которой многие прозревают, понимая истинную суть Ордена. Увидев это творение, они с Карой вскоре видят и Ричарда, которого арестовали гвардейцы и ведут к Нареву, который в ярости приказывает магистру Ралу разрушить свою статую. Лорд Рал произносит речь, и разрушает изваяние, после чего народ в гневе поднимает восстание и захватывает Алтур`Ранг. В ходе битвы в строящемся Дворце погибают все братья Ордена, в том числе брат Нарев, задушенный Ричардом.

После событий в Древнем мире, Ричард и его жена, а также их телохранительница отправляются в Новый мир. Во время их путешествия, они тревожат древний артефакт, а вскоре встречают отправленного из Народного Дворца Натаном Ралом позолотчика Фридриха. Тот передаёт Ричарду послание от далёкого родственника — книгу «Столпы Творения», которая должна помочь ему. И она в действительности помогает. По стечению обстоятельств, сводная сестра Ричарда по отцу — Дженнсен — обманутая Сёстрами Тьмы и стратегом Джеганя Себастьяном прибывает к Столпам Творения, где должна убить Ричарда. Вслед за ней прибывает и ведомый Владетелем Оба Рал, сводный брат Ричарда по отцу, похищающий Кэлен и везущий её по наущению Владетеля к тем же Столпам. В долине Столпов происходит сражение, в ходе которого Дженнсен выясняет правду о Себастьяне, сёстрах Тьмы и Ричарде. В результате, сестра Тьмы гибает от рук Кэлен а Обу раздавливает упавший столп. Дженнсен, Ричард, Кэлен и их спутники движутся к артефакту, в надежде, что невосприимчивость Дженнсен к магии даст им разобраться в проблеме. Однако, здесь возникает проблема со скрытой тысячами лет империей Бандокар, в которой живут подобные Дженнсен Столпы Творения. Ричарду приходится вступить в борьбу с легионом Ордена в Бандокаре, дабы спасти свою жизнь. В этой битве он познаёт Восьмое Правило Волшебника и восстанавливает мир в империи.

В дальнейшем он выясняет, что Кэлен исчезла из памяти всех, кроме него, под воздействием магии Огненной Цепи, а сама похищена Сёстрами Тьмы. Расследование в трилогии «Огненная цепь» приводит Ричарда к Народному Дворцу, который к тому моменту осаждён Джеганем, потерпевшим поражение под Эйдиндрилом от рук Зедда и Эди. В ходе пленения в армии Джеганя, он выигрывает в игре Джа-Ла Д`Йин — «Игре Жизни», аналоге футбола. Джегань же, однако, присуждает победу своей команде и начинается бунт в лагере. В ходе его подавления, Ричард и генерал его армии, Бенджамин Мейфферт, бегут к тайным тоннелям под Народным Дворцом. Там начинается финальное противостояние. Разрушая магию Огненной Цепи, Ричард открывает секрет Шкатулок Одена, книги Сочтённых теней и Книги Жизни. В результате, он использует свой побелевший меч и открывает верную шкатулку. В это время Джеганя берёт в плен Никки, вставшая на сторону Ричарда, и приводящая его к Ралу. Джегань умирает от магии Рада-Хань (ошейника, дающего контроль над магическими способностями носителя). Ричард же создаёт зеркальное отражение своего мира, куда отправляет шимов и магию Огненной Цепи, таким образом восстанавливая всё утраченное. В этот мир уходят все неодарённые во главе с Дженнсен и её женихом Томом, а также люди Ордена.

Вскоре, женятся Бенджамин и Кара, на чём заканчивается цикл «Меч Истины» и начинается цикл «Ричард и Кэлен».

После свадьбы в Народном Дворце начинаются странные вещи. Ричард и Кэлен находят древний механизм, сокрытый в сердце Дворца. Это — Машина Предсказаний, Регула, выдающая пророчества. В результате, её пророчества предрекают похищение Кэлен. Расследование приводит магистра Рала к порождению мира теней — Джит, Терновой Деве, которая умирает от его руки. Однако, Кэлен и Ричард смертельно ранены Джит, и полулюди, выпущенные властителем провинции Фейджин, нападают на обоз, везущий их во Дворец, похищают Зедда, Никки, Кару и Бенджамина, уводя их в Третье Царство — мир, где переплетены мир жизни и смерти — и содержа их там. В дальнейшем, при помощи молодой колдуньи Саманты, Ричарду удаётся добраться до Третьего Царства и вызволить друзей, однако Бенджамин Мейфферт погибает в катакомбах. Кара, опечаленная смертью мужа, с позволения лорда покидает Ричарда и уходит. Вскоре, Ханнис Арк, властитель Фейджин, воскрешает императора, главного антагониста «Первой Исповедницы», Сулакана. Вместе они ведут войско полулюдей на Народный Дворец. По пути к Сааведре, куда Ричард Рал и Мать-Исповедница Кэлен Амнелл направились для избавления от яда смерти, погибает и дед Ричарда, Зеддикус, убитый Ирэной, матерью Саманты. В то же время Ричард, придя в цитадель Сааведры, из выпавшего у Ирэны путевого дневника узнает, что Ирэна подчинялась приказам Людвига Дрейера и вела Ричарда, Кэлен и Никки в ловушку, подстроенную им. Также из дневника становится известно, что именно Ирэна убила своих сестер и их мужей и убила Зедда. Узнав об этом, Ричард в ярости убивает Ирэну. Саманта, не зная о предательстве матери, увидев момент убийства и не разобравшись в причинах, почему Ричард так поступил, подбегает к Кэлен, выхватывает кинжал из ножен у неё на поясе и бьёт кинжалом точно Кэлен в сердце. Ричард просит Никки остановить его сердце, чтобы он мог перейти в подземный мир и вернуть Кэлен к жизни, выкупив жизнь Кэлен своей жизнью. Таким образом, Ричард добровольно и полностью по своей воле уходит в подземный мир, чтобы спасти Кэлен от ожидающей её ужасной судьбы в лапах демонов подземного мира, подчиняющихся императору Сулакану.

В дальнейшем, при развитии событий романа «Сердце войны», Кэлен в последний момент отказывается от своего решения предать тело Ричарда огню, и это решение приходит к ней в момент, когда она видит Охотника, зверя, посланного к ней ведьмой Рэд, с которой Кэлен встречалась в «Разлученных Душах», и которая сказала Кэлен, что для того чтобы Ричард остался жив, сама Кэлен должна убить бывшую Сестру Тьмы Никки. Кэлен осознает, что, возможно, Рэд известен способ, которым Ричард может быть возвращен в мир жизни. При дальнейшем развитии событий Никки посещает подземный мир, в котором Никки, по словам Рэд, должна использовать все то, что знала как Сестра Тьмы, но чтобы эти знания послужили жизни, при помощи Благодати, нарисованной кровью Кэлен. В этом путешествии Никки встречает духов Исидоры и Наи Мун, Ная же и помогает найти Никки дух Ричарда, который своими крыльями облекли демоны подземного мира. В дальнейшем происходит битва между духами, и добрые духи при помощи духа Зедда, отгоняют демонов от духа Ричарда. Дух Ричарда узнает от духов Магды Сирус, первой Матери-Исповедницы, Мерритта и Зедда, что для того, чтобы Ричард вернулся в мир жизни, кто-то добровольно и полностью по своей воле должен отдать ему свою жизнь и занять его место в подземном мире. Практически в конце этого путешествия Никки в подземный мир, на цитадель в Сааведре нападает войско полулюдей. В битве появляется Кара, Морд-Сит, ранее покинувшая лорда Рала после смерти своего мужа Бенджамина Мейфферта, и она по своей воле и полностью добровольно отдает последнее дыхание жизни Ричарду. И Ричард Рал возвращается в мир жизни.

Генеалогическое древо Ричарда

Различия с сериалом 
 В телесериале Ричард сильно отличается от оригинала. Например, в начале второго сезона Ричард узнаёт, что является братом Даркена Рала, а не его сыном, как в книгах. Скорее всего, родство персонажей было изменено из-за возраста актёров — Крэйг Паркер, исполняющий роль Даркена Рала, старше Крэйга Хорнера, играющего Ричарда, всего на 14 лет.
 Во втором сезоне, когда у Ричарда появляется дар, он отдает его Сестре Тьмы Никки. В книгах Ричард передавал его Сестре Лилиане, не зная, что она является Сестрой Тьмы, но когда он понял, что вместе с даром Лилиана заберёт у него жизнь, он стал сопротивляться, оставшись со своей магией. Кроме того, в книгах Ричард обладал обеими сторонами магии — магией Ущерба и Приращения. В сериале об этом не говорилось.

Ссылки 
 
 
 
 Цикл «Меч Истины» на fantlab.ru

Персонажи мира «Меча Истины»
Персонажи-маги
Вымышленные фехтовальщики